Le tournoi de Californie est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1967 se dispute à Portola Valley du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Californie

Navigation 

dames 1967
Comté de San Mateo
Californie
Tennis aux États-Unis en 1967
Tennis en mai 1967